Flamlongue (Flametongue en V.O.) est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la version romancée de La revanche du Dragon Rouge.

Présentation 

Flamlongue est un très vieux dragon rouge, il habite le Ruathym depuis des centaines d'années. De nature plutôt casanière, il répugne à gerroyer à tort et à travers. Il y a des siècles, l'arrière-arrière-grand-père de Geoffroy a tenté de chasser Flamlongue, mais a échoué et a été contraint de laisser le dragon piller son château familial, habituellement protégé magiquement contre toute intrusion afin d'éviter des représailles. Le monstre s'est emparé, entre autres trésors, du bien le plus précieux de la famille : le Bouclier Dragonien (capable d'absorber n'importe quel sort dirigé contre lui et bloquant les sorts de localisation d'objet).

Depuis, de nombreux chevaliers de son lignage sont partis à la recherche du repaire de Flamlongue, dans l'espoir de récupérer le précieux bouclier et ainsi restaurer l'honneur de la famille. Tous avaient échoué jusqu'à présent mais Flamelongue s'était lassé de ces intrusions, répétées dans le temps, sur son territoire.

Un jour un très vieux dragon-fée pourpre nommé Gridelin pénètre épuisé et affamé, par un après-midi pluvieux, dans son repaire. Le dragon Rouge aurait pu n'en faire qu'une bouché mais contre toute attente, se sentant seul, il lui offre nourriture et hospitalité. Ils sont devenus ensuite de très bon amis. Le temps passant, chacun des deux semble avoir influencé l'autre (et son alignement). Une seule chose agace prodigieusement Flamlongue : les dragons féeriques (en particulier Gridelin) ne prennent jamais rien au sérieux et considèrent la vie comme une vaste plaisanterie. Il semble que quoi qu'il arrive Gridelin ricane.

Des mois plus tard, Flamlongue doit s'absenter pour un long voyage afin de répondre à un message de mobilisation générale des dragons rouges. Ne pouvant ignorer cet appel, il s'est immédiatement envolé vers une aire de rassemblement de dragons. Mais le terrain était désert. Apparemment, aucun dragon rouge ne s'y était montré depuis des années. Furieux d'avoir été trompé et soudain inquiet, Flamlongue décida d'user d'un sort de téléportation afin de regagner son repaire au plus vite. Mais trop tard, il s'agissait effectivement d'une ruse et on l'avait volé. Bouleversé, il inspecta rapidement ses locaux : le Bouclier Dragonien avait disparu, ainsi que quelques autres objets de valeur. Mais ce qui irrita le plus le dragon c'est que son ami, le petit dragon féerique, avait lui aussi disparu. Le Crâne Gardien, un objet magique surveillant les lieux, cria au vieux dragon qu'il s'agissait du Chevalier Noir Geoffroy le Corbeau et que ce dernier venait de sortir par derrière. Enragé, Flamelongue se rua à ses trousses, mais sans parvenir à l'attraper. Le dragon pensa que le scélérat était déjà loin, le Crâne Gardien avait une piètre perception du temps et Geoffroy disposait d'un destrier noir pour se déplacer.

Flamlongue essaya alors de se calmer et de réfléchir. En tant normal il aurait envisagé de laisser ce forfait impuni, car peu d'objets avaient finalement disparu et le monstre déteste quitter sa confortable tanière. Mais il devait à tout prix retrouver le Bouclier Dragonien, son ami et châtier ce Quickblade. Il pensait qu'il était inutile d'essayer de le poursuivre à la hâte, le dragon ignorait quel chemin Geoffroy avait pris et à cause de sa trop longue sédentarité Flamlongue connaissait mal le pays. Ayant même oublié avec le temps la localisation exacte du Château d'Ebène.

Il remarqua que son ami, le dragon-fée, lui avait laissé des indices sur la direction qu'ils avaient prise et Flamlongue possède une carte du Ruathym, certes très vieille, mais qui pouvait aider. Tôt ou tard, il retrouverait la trace du chevalier noir. Peut être même pourrait-il voler jusqu'à son château et l'y attendre de pied ferme. Toutefois il devait faire vite, sinon les défenses de la forteresse, une fois actives, lui interdiront son accès. Pour tout bagage, le dragon emporta quelques trésors magiques (dont un anneau maudit retenant prisonnier un guerrier mantis) et une sélection de sorts, avant de se mettre en route. Obligé de perdre du temps à fouiller chaque lieu, le dragon partit battre la campagne pour retrouver le chevalier, déterminé à le supprimer sans autre forme de procès. L'histoire se résume donc à une course-poursuite entre lui et le Chevalier Noir. Au cours de son périple, suivant sa piste grâce aux indices laissés par Gridelin, Flamlongue vivra des aventures, des mésaventures et fera toute sorte de rencontre. Il rattrapera Quickblade avant que ce dernier ne soit rentré chez lui. Au dernier moment Gridelin trahira le chevalier noir et se ralliera à son vieil ami dragon rouge. Malheureusement, sur le chemin Geoffroy a acquis des alliés prêts à le défendre et l'issue du combat s'avère incertain. Réalisant qu'il a développé un certain respect pour le chevalier noir, Gridelin refuse finalement de l'attaquer et s'enfuit avant la fin de l'affrontement.

Compétences 

Flamlongue est un dragon rouge plutôt chétif (d'une taille d'environ ), faiblesse qu'il contre-balance par la ruse, des objets magiques et une bonne utilisation de ses sorts (NLS d'un Ensorseleur de niveau 13).

Parmi les sorts qu'il peut lancer, on connait : Agrandissement, Projectile Magique, Sommeil, Écran-barrière (Bouclier), Invisibilité, Affaiblissement (Baiser de la Goule), Toile d'araignée, Effroi, Boule de Feu, Eclair, Mur de Flammes (Mur de Feu), Hâte (Rapidité), Métamorphose, Charme Monstres, Désespoir Foudroyant et Téléportation.

De plus, ayant passé beaucoup de temps à étudier la magie dans sa caverne, Flamlongue dispose des trois sorts exotiques suivants : Ataxie (Injonction), Griffes Enchantées (Morsure Magique Suprême) et Foudre (Appel de la Foudre).

Il possède une 'Amulette Dragonienne : absorbant des dommages sous forme de dragon et augmentant les dommages infligés sous forme humaine. Flamelongue bénéficie d'une résistance à la magie. Comme tous les dragons rouges, il est insensible au feu, possède un souffle enflammé et dispose du pouvoir magique Localisation d'objet.

Personnage des Royaumes oubliés
Dragon de fiction